Паннонське князівство може мати такі значення:

 Блатенське князівство, слов'янська держава (IX століття) в районі Блатенського озера, в північній Паннонії (сучасна Угорщина)
 Посавське князівство, слов'янська держава (VIII-IX століття) в районі Посавині, в південній Паннонії (сучасна Хорватія)

Див. також 
 Паннонія (значення)